Giulio Rodinò di Miglione – politico italiano
 Marcello Rodinò di Miglione – dirigente d'azienda italiano
 Mario Rodinò di Miglione – ingegnere e politico italiano
 Ugo Rodinò di Miglione – politico italiano
 Gaetano Rodinò di Miglione – ufficiale e rivoluzionario italiano